Баньково — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Баньково — деревня в Воложинском районе Минской области.

Россия 
 Баньково — деревня в Лужском районе Ленинградской области.

См. также 
 Бониково (Bonikowo) — населённый пункт в сельской гмине Косьцян, Косьцянский повят, Великопольское воеводство, Республика Польша
 Боникув, (Boników) — населённый пункт и сельский округ в Одолянув, Островский, Великопольское воеводство, Республика Польша